Ла́заревское может означать:

 Лазаревское — курортный посёлок в черте города Сочи.
 Лазаревское (d) — закрытый аэродром в одноимённом курортном посёлке (Сочи).
 Лазаревское — деревня в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Лазаревское — озеро в Карелии.
 Лазаревское — муниципальное образование в Щёкинском районе Тульской области.

См. также